Ониомания (от  — «для продажи» +  — «безумие») — непреодолимое желание что-либо покупать без необходимости, ради удовольствия от самого процесса покупки. Покупки становятся и отдыхом, и развлечением, и самостоятельным смыслом. В просторечии эту зависимость часто называют шопинголизм или шопоголизм, а людей, страдающих этим недугом, — шопоголиками.

История вопроса

В Европе 
Слово «ониомания» в качестве медицинского термина впервые было предложено в Европе в конце XIX века немецким психиатром Эмилем Крепелином, который совместно со швейцарским психиатром Эйгеном Блейлером идентифицировал первые признаки этого психологического явления.

В последнее время тема шопоголизма привлекает усиленное внимание средств массовой информации. В исследовании Технической больничной кассы (ТКК) Нижней Саксонии (Германия), опубликованных в июле 2008 года, констатируется, что более 800 тысяч немцев страдают от «шопинговой» зависимости.

В США 
Американская психиатрическая ассоциация (США) первоначально не признала ониоманию как нарушение здоровья, однако в последнее время имеются основания для пересмотра этой позиции, так как наличествуют все основные признаки маниакального поведения.

Симптомы 
 Поход в магазин без чёткого желания найти что-то конкретное;
 Осмотр большинства выставленного на продажу товара;
 Увлечение модными журналами;
 Желание купить продукт без объективной причины;
 Постоянное обсуждение купленного товара;
 Апатия без регулярного посещения торговых заведений.

Причины 
По мнению врачей из медицинской страховой компании «Techniker Krankenkasse» Нижней Саксонии, чаще всего ониомания развивается на почве недостатка внимания, чувства одиночества и внутренней пустоты, потребности в признании и любви, а также в период депрессии из-за потери партнёра. Встречаются и другие причины:
 Низкий уровень саморегуляции. У таких людей снижена возможность компенсации неблагоприятных личностных особенностей для достижения поставленной цели. В сочетании с индивидуальным предпочтением объекта покупки это может порождать зависимость.
 Жажда адреналина. Организм быстро привыкает к адреналину и начинает нуждаться во всё больших его дозах. Такие люди занимаются экстремальными видами спорта. В магазине можно тоже получить дозу адреналина — принятие решения о покупке и возможное разочарование являются микрострессами.
 Иллюзия власти. Покупаются не столько вещи для личного потребления, сколько некие атрибуты власти, в том числе в форме отношения продавцов к покупателю: уважение, услужливое обращение, льстивые похвалы, фирменные пакеты для покупок.
 Иллюзия свободы и контроля над своей жизнью. Шоппинг снимает у шопоголика депрессию и тревогу, повышает самоуважение и уверенность в себе — он может себе позволить купить то, что сейчас захотелось, а не то, что рекомендовали или что просто необходимо. И человек получает ощущение свободы от покупок, даже если вещи ему не нужны.

Последствия 
Трата денег «на ветер», впоследствии шопоголик жалеет о покупке, но вскоре всё равно возвращается к приобретению ненужных вещей.

Есть множество случаев, когда «шоппингомания» приводила к разрушению семей, их финансового благополучия из-за непомерной задолженности больного члена семьи, утратившего чувство меры.

В случае невозможности удовлетворить эту самую «манию» у «шопингомана» развивается синдром абстиненции, выражающийся в психологических расстройствах, агрессии или депрессии, болезнях сердечно-сосудистой системы, головных болях.

Советы по контролю над расходами 
Иногда для борьбы со страстью к покупкам приходится обращаться к психологам. Уже появились общества «анонимных шопингоманов», группы добровольной взаимопомощи сумевших «завязать» с шопинговой зависимостью и теперь помогающих другим избавиться от этой болезненной привычки. Однако для большинства людей профилактикой шопоголизма может стать умение контролировать свои расходы:
 Планируйте и исследуйте рынок. Специалисты советуют анализировать заранее, какую вещь необходимо купить, чтобы не делать спонтанных покупок. Если даже товар есть в списке необходимого, в магазине не стоит бросаться на первую попавшуюся вещь, а лучше сначала сравнить дизайн, цвета и цены аналогов. При этом не стоит даже думать о том, чтобы в дополнение к новой вещи купить ещё что-нибудь — сумочку, пояс, туфли и т. д.
 Скидка — ещё не повод для покупки. Если во время распродажи вещь стала стоить в несколько раз меньше, это не означает, что она стала необходимой. Велика вероятность, что она так никогда и не понадобится.
 Избегайте новых коллекций. Никогда не стоит покупать обязательно в первый же день появления на прилавках новой коллекции. Со временем продавцы уменьшат цены, к тому же всегда можно дождаться сезона распродаж.
 Избавьтесь от кредиток. Привычка расплачиваться кредитными картами гарантирует шопоголикам рост долгов. Наличные позволяют человеку лучше ощущать связь между тратой денег и получением вещи. Выходите из дома с небольшой суммой денег, тогда не будет возможности потратить всё сразу.
 Список трат. Сохраняя чеки и записывая все покупки, можно легче оценить реальную картину своих трат и понять, какие меры предпринимать.
 Избегайте магазинов хотя бы некоторое время, если чувствуете, что не можете контролировать свои расходы. Следует давать время на обдумывание действительной важности покупки.

См. также 
 Вредные привычки
 Жертва моды
 Клептомания
 Потребительство
 Мшелоимство
 Общество потребления
 Патологическое накопительство
 Синдром Диогена
 Шоппинг
 Шопоголик (фильм)

Примечания

Ссылки 
 Исследование саморегуляции личности с ониоманией

Маркетинг
Коммерция
Общество потребления
Зависимости
Вредные привычки